Jméno a příjmení Mike Taylor nosí nebo nosilo více osob:

 Mike Taylor (závodník) (1934–2017) – britský řidič Formule 1
 Mike Taylor (hudebník) (* 1938–1969) – britský jazzový pianista a skladatel
 Mike Taylor (politik) (* 1941) – americký politik
 Mike Taylor (kytarista) (* 1948–2010) – americký kytarista, umělec, skladatel a archeolog
 Mike Taylor (plavec) (* 1964) – britský plavec
 Mike Taylor (paleontolog) (* 1968) – britský programátor a paleontolog
 Mike Taylor (basketbalista) (* 1986) – americký basketbalista